Op Roland Garros 2013 speelden de mannen van 28 mei tot en met 8 juni van dat jaar hun wedstrijden in het dubbelspel. De Wit-Rus Maks Mirni en de Canadees Daniel Nestor waren de titelverdedigers. Het toernooi werd gewonnen door de Amerikaanse broers Bob Bryan en Mike Bryan. In de finale versloegen de Bryans de Fransmannen Michaël Llodra en Nicolas Mahut.

Verloop 
De titelverdedigers, de Wit-Rus Maks Mirni en de Canadees Daniel Nestor, deden niet mee als een koppel. Beide spelers deden wel mee maar met andere partners. Nestor werd samen met zijn Zweedse partner, Robert Lindstedt, al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransen Jonathan Dasnières de Veigy en Florent Serra. Ook Mirni kwam, samen met Horia Tecău uit Roemenië, niet verder dan de tweede ronde. Mirni en Tecău verloren van de Fransen Michaël Llodra en Nicolas Mahut.

Voor Nederland deden drie mannen mee aan het dubbelspel. Robin Haase en Igor Sijsling deden, na de finale op het Australian Open 2013, opnieuw mee aan het dubbelspel. Zij verloren ditmaal in de eerste ronde van de Duitser Christopher Kas en Oostenrijker Oliver Marach. Jean-Julien Rojer was samen met zijn Pakistaanse partner, Aisam-ul-Haq Qureshi, als zesde geplaatst. In de derde ronde verloren Rojer en Qureshi van de Uruguayaan Pablo Cuevas en Argentijn Horacio Zeballos.

Xavier Malisse was de enige deelnemer aan het dubbelspel bij de mannen voor België. Samen met zijn Britse partner Ken Skupski verloor hij in de eerste ronde van de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud.

Finale 
De finale werd gespeeld door de als eerste geplaatste Amerikanen Bob en Mike Bryan. De broers namen het op tegen de [Fransen Michaël Llodra en Nicolas Mahut. Bob en Mike Bryan wonnen eerder in 2013 ook al het Australian Open 2013 en dit werd hun vierentwintigste grandslamfinale. Bij de tegenstanders won alleen Llodra al eerder een titel in het dubbelspel. In 2003 en 2004 won de Fransman het Australian Open en in 2007 won hij op Wimbledon het dubbelspel.

In de eerste set werd een prooi voor de Bryan-broers. Met 6 tegen 4 wisten de mannen uit Amerika de set naar zich toe te trekken. In de tweede set ging het precies andersom. Hier waren het Llodra en Mahut die de set met 6–4 wisten te winnen. In de beslissende derde set kwam het aan op een tiebreak bij een stand van 6–6 in games. In de tiebreak wisten Bob en Mike Bryan de titel voor zich op te eisen. Ze wonnen de tiebreak met 7–4.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema ATP

Roland Garros
ITF-toernooi in 2013